

Cinema 
Diva – film del 1981 diretto da Jean-Jacques Beineix
Diva! – film del 2018 diretto da Francesco Patierno

Letteratura 
 Diva – romanzo giallo del 1979 scritto da Daniel Odier

Musica 
 Diva – gruppo musicale sudcoreano
 Diva – album di Annie Lennox del 1992
 Diva – album di Ivy Queen del 2003
 Diva – brano musicale di Dana International, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 1998
 Diva – singolo di Beyoncé del 2008
 Diva – singolo di Don Toliver del 2017
 Diva – singolo di Desiigner del 2019
 Diva – singolo di The Kid Laroi del 2020
 Diva – singolo de La Rappresentante di Lista del 2022

Personaggi
 Diva – personaggio del manga e anime BLOOD+
 Diva – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Diva – mascotte ufficiale dei mondiali di nuoto Roma 2009

Altro 
 Diva – nome proprio di persona femminile
 WWE Diva – giovani donne ingaggiate dalla World Wrestling Entertainment come lottatrici, ma soprattutto come modelle per attirare più spettatori

Pagine correlate 
Divo